22-я церемония вручения премии Гильдии киноактёров США за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2015 год состоялась 30 января 2016 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

Номинанты были объявлены 9 декабря 2015 года. Почётный приз за жизненные достижения был вручён комедийной актрисе Кэрол Бёрнетт.

Лауреаты и номинанты

Кинематограф

Лучшая мужская роль

Лучшая женская роль

Лучшая мужская роль второго плана

Лучшая женская роль второго плана

Лучший актёрский состав в игровом кино 
{| class="wikitable" width="72%" align="centre"
|-
! Лауреаты и номинанты
|-
|style="background:#CFB53B;"|• '«В центре внимания» — Билли Крудап, Брайан Д’Арси Джеймс, Майкл Китон, Рэйчел Макадамс, Марк Руффало, Лев Шрайбер, Джон Слэттери, Стэнли Туччи
|-
|• «Безродные звери» — Абрахам Атта, Курт Эгиаван, Идрис Эльба
|-
|• «Игра на понижение» — Кристиан Бейл, Стив Карелл, Райан Гослинг, Мелисса Лео, Хэмиш Линклейтер, Джон Магаро, Брэд Питт, Рэйф Сполл, Джереми Стронг, Мариса Томей, Финн Уиттрок
|-
|• «Голос улиц» — Нил Браун-младший, Пол Джаматти, Кори Хоукинс, Элдис Ходж, О’Ши Джексон-младший, Джейсон Митчелл
|-
|• «Трамбо» — Адевале Акиннуойе-Агбадже, Луи Си Кей, Брайан Крэнстон, Дэвид Джеймс Эллиотт, Эль Фэннинг, Джон Гудмен, Дайан Лейн, Хелен Миррен, Майкл Стулбарг, Алан Тьюдик
|}

 Лучший каскадёрский ансамбль в игровом кино 

 Лучший актёрский состав в комедийном сериале 

 Премия Гильдии киноактёров США за вклад в кинематограф 

 См. также 
 «Оскар» 2016 (главная ежегодная национальная кинопремия США) «Золотой глобус» 2016 (премия Голливудской ассоциации иностранной прессы) BAFTA 2016 (премия Британской академии кино и телевизионных искусств) «Сезар» 2016 (премия французской академии искусств и технологий кинематографа)
 «Сатурн» 2016 (премия академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов)
 «Спутник» 2016 (премия Международной пресс-академии)
 Золотая малина 2016 (премия за сомнительные заслуги в области кинематографа)

Ссылки 
 Официальный сайт премии Гильдии киноактёров США 

Церемонии вручения премии Гильдии киноактёров США
2016 год в Калифорнии
События 30 января
Январь 2016 года
Кинопремии 2016 года
Телевизионные премии 2016 года